WBC – (ang. Westboro Baptist Church) fundamentalistyczna organizacja chrześcijańska
 WBC – (ang. white blood cells) w morfologii krwi, wskaźnik określający liczbę białych krwinek
 WBC – (ang. Wild Bean Cafe) marka punktów gastronomicznych koncernu BP
 WBC – (ang. World Boxing Council), międzynarodowa organizacja boksu zawodowego z siedzibą w Meksyku